GFA League First Division (2009) była 40. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Gambii. Tytułu nie obroniła drużyna Wallidan Bandżul. Nowym mistrzem Gambii został zespół Armed Forces Bandżul.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 GFA League First Division

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gambii
2009 w piłce nożnej
2009 w Afryce